Filain ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Filain (Aisne)
 Filain (Haute-Saône)
 Pargny-Filain